Reprezentacja Antigui i Barbudy w piłce nożnej – narodowa reprezentacja Antigui i Barbudy w piłce nożnej. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest  Antigua and Barbuda Football Association. Narodowa federacja jest członkiem CONCACAF. Największym sukcesem reprezentacji było zdobycie 4. miejsca podczas Pucharu Karaibów w 1998 roku.

Historia

Pierwszy mecz międzynarodowy 
Reprezentacja Antigui i Barbudy swój pierwszy mecz rozegrała w 1972 przeciwko Trynidadowi i Tobago Ten mecz skończył się wynikiem 11:1, która jest największą porażką tej kadry.

Mistrzostwa Świata 2014-Kwalifikacje

Grupa G

Udział w Mistrzostwach Świata 
 1930 – 1982 – Nie brała udziału (była kolonią brytyjską)
 1986 – 2022 – Nie zakwalifikowała się

Udział w Złotym Pucharze CONCACAF 
 1991 – Nie brała udziału
 1993 – 2021 – Nie zakwalifikowała się

Udział w Pucharze Karaibów 
 1989 – Nie zakwalifikowała się
 1990 – 1991 – Nie brała udziału
 1992 – Faza Grupowa
 1993 – 1994 – Nie zakwalifikowała się
 1995 – Faza Grupowa
 1996 – Wycofała się w trakcie kwalifikacji
 1997 – Faza Grupowa
 1998 – IV miejsce
 1999 – 2005 – Nie zakwalifikowała się
 2007 – Faza Grupowa
 2008 – Faza Grupowa
 2010 – Faza Grupowa
 2012 – Faza Grupowa
 2014 – Faza Grupowa
 2017 – Nie zakwalifikowała się

Ranking FIFA 

 Najwyższe miejsce: 83. - listopad 2011
 Najniższe miejsce: 170. - grudzień 2003
 Największy awans: +20 - maj 1998
 Największy spadek: -17 - listopad 2006, listopad 2009
 Średnie miejsce: 142. (stan na: kwiecień 2010)

Reprezentacja Antigui i Barbudy zajmuje aktualnie (27. lipca 2011) 11. miejsce w CONCACAF.

Rekordziści 
Zaktualizowany na 12 czerwca 2022.

Najwięcej występów

Najwięcej goli

Obecny skład 
Wymienieni piłkarze zostali powołani na Ligę Narodów CONCACAF 2022/2023 na mecze przeciwko Barbadosowi, Gwadelupie i Kubie na 2, 5, 9, 12 czerwca 2022

Sukcesy 
Puchar Karaibów w piłce nożnej
 Drugie miejsce: 1988
 Czwarte miejsce: 1978, 1983, 1998,

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentacja Antigui i Barbudy w piłce nożnej
Piłka nożna